Яблоновский мост — название мостов в нескольких городах России.

 Яблоновский мост — мост через реку Кубань в Краснодаре.
 Яблоновский мост — мост через реку Оккервиль в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Большой Яблоновский мост